M106 je lahko:

 različica oklepnega transporterja M113
 Messier 106 (M106, NGC 4258), vmesna spiralna galaksija v ozvezdju Lovskih psov.